Die Surbiton Trophy 2018 war ein Tennisturnier für Damen in Surbiton. Das Rasenplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 4. bis 10. Juni 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kingston upon Thames